Jean-Pierre Jeancolas (1937-2017), historien français du cinéma ;
 Claude Jeancolas (1949-2016), écrivain français.